Idénia peut désigner :
 Idénia-Kora, un village situé dans le département de Tiébélé
 Idénia-Moa, un village situé dans le département de Tiébélé
 Idénia-Tanga, un village situé dans le département de Tiébélé
 Idénia-Tanga, un village situé dans le département de Ziou